Hope Valley Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hope Valley Historic District (North Carolina), ID-Nr. 09001105
 Hope Valley Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 04000654